Юніон-Ґров, також Юніон-Гроув, Юніон-Гров () — англомовний топонім.

США 
 Юніон-Ґров — містечко в штаті Алабама
 Юніон-Ґров — селище і неінкорпорована територія в штаті Північна Кароліна
 Юніон-Ґров — місто в штаті Техас
 Юніон-Ґров — село в штаті Вісконсин
 Юніон-Ґров — селище в штаті Міннесота

Див. також 
 Юніон